El Campeonato Mundial de Karate es el principal torneo de karate en el mundo organizado por la Federación Mundial de Karate. Se realiza desde 1970 y actualmente se disputa cada dos años. Los karatekas japoneses históricamente han sido los más fuertes en este campeonato, ganando el título de mejor nación en catorce ocasiones siendo está última la de "Dubái 2021".

Campeonatos

Medallero

Notas

Referencias

Véase también 
Lista de campeonatos mundiales de deportes

Enlaces externos 
 Federación Mundial de Karate

Mundial